

Geografia

Austria 
 Weiten – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Weiten – ex comune ora frazione di Mettlach, comune nel circondario di Merzig-Wadern (Saarland)